Dolja steht für:

 Dolja, eine russische Maßeinheit
 Dolja (Swatowe), ukrainisches Dorf
 Dolja (Wolnowacha), ukrainisches Dorf

Dolja ist der Familienname folgender Personen:

 Galina Wassiljewna Dolja (* 1933), sowjetische Hochspringerin